Flughafen Rochester steht für folgende Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Greater Rochester International Airport in Rochester, New York
 Rochester International Airport in Rochester, Minnesota